Дивізіон 2: 1937–38 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм), Галльстагаммарс СК, Дегерфорс ІФ і Мальме БІ.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі Галльстагаммарс СК і Дегерфорс ІФ.

Турнірні таблиці

Північна група 1937–38 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||11||4||3||44||19||+25||26
|-
|2||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||8||6||4||34||26||+8||22
|-
|3||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||8||5||5||27||21||+6||21
|-
|4||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||8||4||6||31||31||0||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||8||4||6||30||35||-5||20
|-
|6||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||5||6||7||35||33||+2||16
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||6||3||9||38||39||-1||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Болльнес ГІФ
|18||5||5||8||23||29||-6||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||5||4||9||25||37||-12||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Скутшер ІФ
|18||3||5||10||21||38||-17||11
|}

Східна група 1937–38 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||13||0||5||41||19||+22||26
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||8||4||6||43||31||+12||20
|-
|3||style="text-align: left;"|Шерблака ІФ
|18||9||2||7||37||35||+2||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||8||3||7||32||30||+2||19
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||7||4||7||34||22||+12||18
|-
|6||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||8||2||8||28||30||-2||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||7||4||7||35||39||-4||18
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||5||6||7||41||43||-2||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||5||4||9||27||36||-9||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Катрінегольмс АІК
|18||4||3||11||20||53||-33||11
|}

Західна група 1937–38 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||14||3||1||53||15||+38||31
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||12||1||5||43||23||+20||25
|- style="background:  
|3||style="text-align: left;"|ІК «Торд» (Єнчепінг)
|18||11||1||6||40||25||+15||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||11||1||6||35||26||+9||23
|-
|5||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||8||3||7||39||45||-6||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Арвіка БК
|18||8||1||9||30||37||-7||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||6||3||9||34||37||-3||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||4||5||9||27||31||-4||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Алінгсос ІФ
|18||3||4||11||20||42||-22||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||2||0||16||17||57||-40||4
|}

Південна група 1937–38 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||12||4||2||49||27||+22||28
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||10||3||5||40||32||+8||23
|-
|3||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||10||2||6||43||23||+20||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||9||2||7||38||31||+7||20
|- style="background:  
|5||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|18||10||0||8||46||42||+4||20
|-
|6||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||8||3||7||43||31||+12||19
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||7||5||6||40||32||+8||19
|-
|8||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||8||3||7||33||31||+2||19
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||4||2||12||33||57||-24||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|18||0||0||18||18||77||-59||0
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) - Галльстагаммарс СК 1-1, 1-2
 Дегерфорс ІФ - Мальме БІ  3-1, 2-0

Галльстагаммарс СК та Дегерфорс ІФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1937 у Швеції
1938 у Швеції